Glosemeyer ist der Name von 
 Johann Glosemeyer (1664–1711), Professor der Medizin am Akademischen Gymnasium Danzig
 Immacolata Glosemeyer (* 1965), SPD-Politikerin in Wolfsburg